Hesperides bzw. Hespérides steht für:

 Hesperides, spanisches Polarforschungsschiff
 Hespérides Hill, Hügel auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Hespérides Trough, Tiefseebecken im Südlichen Ozean
 Kap Hespérides, Kap der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Hesperiden (Begriffsklärung)